Darkwood – gruppo musicale neofolk tedesco
 Darkwood – luogo immaginario in cui svolgono le storie di Zagor
 Darkwood – singolo di Graziano Romani del 2008